Отмъщението може да се отнася за:
 Отмъщение (филм, 1958), испански филм от 1958 година;
 Отмъщението (теленовела, 1977), мексиканска теленовела от 1977 година;
 Отмъщението (филм, 1986), американски филм от 1986 година;
 Отмъщение (филм, 1990), филм от 1990 година;
 Отмъщение (филм, 2000), български филм от 2000 година;
 Отмъщението (теленовела, 2000), венецуелска теленовела от 2000 година;
 Отмъщението (филм, 2001), бразилски филм от 2001 година;
 Отмъщението (филм, 2002), полски филм от 2002 година;
 Отмъщението (теленовела, Колумбия), колумбийска теленовела от 2002-2003 година;
 Отмъщението (ТВ сериал), американски сериал от 2011 година.